El nombre propio Juvencio hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Juvencio Hospital, filólogo.
Juvencio Nochebuena Palacios, militar mexicano.
Juvencio Robles, militar mexicano que participó en la Revolución mexicana.
Juvencio Valle, seudónimo de Gilberto Concha Riffo.
Manio Juvencio Talna